Mitterdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Mitterdorf an der Raab, Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark

Gemeindeteile:
 Mitterdorf (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Mitterdorf (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Mitterdorf (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf a.d.Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Mitterdorf (Schöfweg), Ortsteil der Gemeinde Schöfweg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Mitterdorf (Gemeinde Reichenau), Ortsteil von Reichenau, Kärnten
 Mitterdorf (Gemeinde Straßburg), Ortsteil von Straßburg, Kärnten
 Mitterdorf (Gemeinde Mettmach), Ortschaft der Gemeinde Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Mitterdorf (Gemeinde Treubach), Ortschaft von Treubach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Mitterdorf im Mürztal, ehemalige Gemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark, seit 2015 Teil von Sankt Barbara im Mürztal
 Mitterdorf (Gemeinde Bärnbach), Stadtteil von Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Mitterdorf (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Mitterdorf (Gemeinde Sankt Peter am Kammersberg), Katastralgemeinde von St. Peter am Kammersberg, Steiermark
 Mitterdorf (Gemeinde Sankt Peter ob Judenburg), Ortschaft von Sankt Peter ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark 
 Mitterdorf (Kaltern), Fraktion der Gemeinde Kaltern, Südtirol

sowie:
 Stara Cerkev, Mitterdorf bei Gottschee, Ort in der občina Kočevje, Slowenien
 Srednja vas (Semič), Mitterdorf bei Tschermoschnitz, Ort in der občina Semič, Slowenien

Siehe auch:
 Mitteldorf
 Mittendorf
 Mitterndorf
 Mittersdorf